El término safena puede hacer referencia a dos vasos venosos de cada una de las extremidades inferiores destinados a conducir la sangre venosa del pie:

 Vena safena magna, vena superficial de la pierna humana
 Vena safena menor, vena superficial de la pierna humana